Die Saison 1999/2000 der Serie B startete am 29. August 1999 und endete am 11. Juni 2000. Neben Erstligaabsteiger Vicenza Calcio stiegen der SSC Neapel, Brescia Calcio und Atalanta Bergamo in die Serie A auf. Drei der vier Liganeulingen stiegen umgehend wieder ab. Der vierte Aufsteiger, AC Pistoiese, konnte sich in zwei Playout-Spielen gegen AC Cesena knapp durchsetzen und so den Klassenerhalt feiern. Torschützenkönig wurde Cosimo Francioso von CFC Genua mit 24 Saisontoren.

Abschlusstabelle 

|}

Playout 

|}

Torschützenliste

Siehe auch 

 Serie A 1999/2000
 Coppa Italia 1999/2000

Einzelnachweise

Weblinks 

 Abschlusstabelle und Ergebnisse auf rsssf.com

1999
Fußballsaison 1999/2000